

Architetture 
 Palazzetto Costantini – palazzo di Venezia
 Palazzo Costantini – palazzo di Vicenza
 Villa Costantini Morosini Papadopoli-Aldobrandini – villa di Vittorio Veneto

Persone 

 Costantini – famiglia di attori italiani della Commedia dell'Arte, attivi nei secoli XVII e XVIII
 Annunziata Concetta Costantini detta Tina e coniugata Lattanzi (1897-1997) – attrice e doppiatrice italiana
 Bruno Viserta Costantini (1937) – politico italiano
 Maria Crocifissa Costantini, nata Faustina Geltrude Costantini (1713-1787) – religiosa italiana

Altro 
 Via ferrata Costantini  – itinerario alpinistico delle Dolomiti

Pagine correlate 
 Constantini
 Costantinidi
 Costantino (disambigua)